Осинто́рфский сельсове́т — административная единица на территории Дубровенского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Осинторфский сельсовет включает 22 населённых пункта:

 Большое Тхорино — деревня.
 Гичи — деревня.
 Гончарово — деревня.
 Дорожная — деревня.
 Застенки — деревня.
 Ивановщина — деревня.
 Киреево — деревня.
 Корумны — деревня.
 Костино — деревня.
 Новая Земля — деревня.
 Новая Тухинь — деревня.
 Осинторф— агрогородок.
 Петрики — деревня.
 Редьки — агрогородок.
 Рыленки — деревня.
 Сарвиры — деревня.
 Сентюри — деревня.
 Судиловичи — деревня.
 Шабаны — деревня.
 Шеки — деревня.
 Шуховцы — деревня.
 Якименки — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Дубровенский райисполком 

Сельсоветы Дубровенского района